Luddington – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Luddington – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)
 Luddington in the Brook – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)